GDT (, глобальная таблица дескрипторов) — служебная структура данных в архитектуре x86, определяющая глобальные (общие для всех задач) сегменты. Её расположение в физической памяти и размер определяются системным регистром GDTR.

Дескрипторы LDT и сегментов задач (TSS) могут находиться только здесь.

Особенностью GDT является то, что у неё запрещён доступ к первому (то есть нулевому) дескриптору. Обращение к нему вызывает исключение #GP, что предотвращает обращение к памяти с использованием незагруженного сегментного регистра.

GDTR 
GDTR ( — регистр глобальной дескрипторной таблицы) — специальный 48-битный регистр, который описывает местоположение и размер таблицы, содержащей дескрипторы. Он появился вместе с механизмом защиты в 80286 моделях процессоров как сегментный механизм защиты.

Регистр содержит два поля: первое поле — первые 32 бита, описывают линейный адрес, по которому должна быть расположена дескрипторная таблица, а последние 16 бит — лимит, определяющий размер таблицы в байтах. Каждый дескриптор занимает в памяти 8 байт. Поэтому лимит всегда должен вычисляться так: limit = 8*n — 1, где n — количество дескрипторов.

При инициализации операционной системы глобальная дескрипторная таблица обычно создаётся на полное количество дескрипторов (limit = 65535), или 8192 дескрипторов. Затем виртуальный адрес начала таблицы загружается в регистр GDTR специальной ассемблерной инструкцией LGDT ():

mov ax, GDT_Limit
push ax
mov eax, GDT_Base
push eax
mov bp, sp
lgdt qword [ss:bp] ;  стек растёт ''вниз''!

После включения механизма защиты начинает действовать селекторная система адресации, вместо сегментной, и использоваться GDT.

См. также 
 Дескрипторные таблицы

Ссылки 
  
 Ассемблер для 32-разрядных процессоров: от i386 до Pentium 4
 GDT Table at OSDev.org
 GDT Tutorial at OSDev.org

Программирование x86
Управление памятью